Lesna kan syfta på:

Geografi

Belarus 
 Lesna, stad

Italien 

 Lesna (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Torino,

Polen 

 Leśna Podlaska (kommunhuvudort), Lublins vojvodskap, Powiat bialski, 
 Leśna (vattendrag i Polen, Podlasiens vojvodskap), 
 Leśna (vattendrag i Polen, Schlesiens vojvodskap, lat 49,68, long 19,18), 
 Leśna, stad, 
 Leśna (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat żywiecki),

Slovakien 

 Oravská Lesná, ort, Žilina,

Tjeckien 

 Lesná (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Lešná, ort, Zlín, 
 Lesná (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Lesná (berg i Tjeckien, lat 48,90, long 17,65), 
 Lesná (berg i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Lesná (kulle), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar